I ministri delle imprese e del made in Italy si sono avvicendati dal 1946 in poi.

Lista

Linea temporale

Note

Altri progetti 

Sviluppo economico
Liste di ministri dello sviluppo economico